Mu kan syfta på:

 Mu (zen) – ett sätt att besvara en omöjlig fråga
 Mu (kontinent) – en mytologisk försvunnen kontinent
 Mu – ett vanligt sätt att stava kons råmande
 MU Artspace – en konstinstitution i Eindhoven i Nederländerna
 .mu – nationell toppdomän för Mauritius
 Mu (flod) – en flod i Myanmar

Se även 
 Mamma Mu